Курилка:
 Курилка — бытовое наименование места, отведённого для курения.
  Курилка — старинная детская игра.
 Курилка — обозначение курящего человека, например, «Курилка картонная».
  Курилка — река на острове Итуруп.